A Temporada do Campeonato Mundial de Motovelocidade de 1965 foi a 17ª edição promovida pela F.I.M.. A temporada começou em Daytona e encerrou-se em Suzuka.

Calendário

Resumo da temporada 

Mike Hailwood conquistou facilmente sua quarta coroa consecutiva nas 500 classes para MV Agusta, embora estivesse começando a mostrar seu desencanto com o autocrático Conde Agusta ao aceitar uma corrida de 250 classes da Honda. O novato Giacomo Agostini participando da MV Agusta enfrentaria o atual campeão da Honda, Jim Redman, pelo título de 350. O resultado não seria decidido até a corrida final do ano no Japão, quando o MV Agusta de Agostini sofreu uma falha mecânica, entregando o campeonato a Redman.

A dupla Yamaha de Phil Read e Michelle Duff terminou em primeiro e segundo na classe 250, enquanto Redman da Honda lutava contra lesões no início da temporada. Hugh Anderson venceu seis corridas para conquistar seu segundo campeonato de 125 pela Suzuki, enquanto Ralph Bryans, da Honda, conquistou a coroa das 50cc à frente de seu companheiro de equipe da Honda, Luigi Taveri.

Resultado das corridas

Pilotos e equipes 
Os seguintes pilotos e equipes foram inscritos para participar do Campeonato Mundial:

500cc

350cc

250cc

125cc

50cc

Classificação

500cc

350cc

250cc

125cc

50cc

Ver também 
 MotoGP
 Federação Internacional de Motociclismo
 Motorcycle land-speed record
 IndyCar Series
 Federação Internacional do Automóvel
 Campeonato Mundial de Superbike
 Fórmula 1

Ligações externas 
 Sítio oficial

1965